Namendorff bezeichnet

 Haus Namendorff, 1911 von Wilhelm Mackensen errichtetes Möbel- und Ausstattungshaus in der Straße Lange Laube in Hannover

Namendorff ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm Namendorff (1880–1956), deutscher Leichtathlet, Fußballspieler, Mitbegründer und Präsident des Sportvereins Hannover 96